Ширин Гасан оглы Гасанов (, ), известный в народе как Ширин-баба (дедушка Ширин) — азербайджанский советский колхозник, чабан, неверифицированный долгожитель, якобы проживший 156 лет. Дата рождения Гасанова, 1 января 1817 год, была указана в его паспорте, но не была подтверждена такими организациями, как Группа геронтологических исследований и Книга рекордов Гиннесса.

Биография 
Ширин Гасан оглы Гасанов родился 1 января 1817 года. Эта дата была указана и в паспорте Гасанова. Жил в селе Черекен Джебраильского района, куда можно было добраться из районного центра Джебраил или на машине или верхом на лошади. По словам самого Гасанова, он помнит тех, кого в его селе забирали в солдаты на Русско-турецкую и Крымскую войну. Своего старшего сына Гасанов проводил в последнюю Великую Отечественную войну. Он погиб на фронте.

Вспоминая о том, как в его село пришла Советская власть, Гасанов рассказывал:

В 1967 году Ширину Гасанову исполнилось 150 лет. Среди всех долгожителей Джебраильского района, которым было по сто и больше лет, Гасанов был самым старшим.

За здоровьем Ширина Гасанова следили врачи поликлиники. По словам врача-терапевта Гершасиба Исмаилова, в 1967 году пульс Гасанова был 78 ударов в минуту, ритмично-напряжённый, что, согласно Исмаилову, являлось хорошим показателем. Граница сердца Гасанова была в пределах нормы, тон сердца — приглушённый. Артериальное давление долгожителя было 150 на 80, дыхание обычное, лёгкие чистые, мышцы крепкие. Только с зубами у Гасанова были проблемы: своих осталось только два.

Примечания 
Комментарии
 

Источники

Литература 
 
  
  

Долгожители Азербайджана
Неверифицированные долгожители СССР, прожившие более 120 лет
Чабаны Азербайджана